Hvarska nogometna liga je nižerazredno hrvatsko nogometno natjecanje. U narječjima pojedinih (ali ne svih, drugdje je "hvorska" ili "hvarska") mjesta se zove Forska nogometna liga.

Povijest lige 
Nogomet se na otoku Hvaru igra od početka 20. stoljeća. Hvarski su klubovi godinama igrali utakmice između klubova iz istih i susjednih mjesta. Povremeno bi se odigrala i poneka utakmica između udaljenijih mjesta na otoku, a česte su bile utakmice protiv ekipa s Brača, Visa, Korčule ili kopna. Klubovi sa središnjeg dijela otoka (od Jelse do Starog Grada) češće su igrali međusobno, no Mladost iz Sućurja je, zbog prometne izloranosti, češće igrala s klubovima s Makarskog primorja i Pelješca. Kada je 1969. asfaltirana cesta od Hvara do Sućurja, stvaraju se preduvjeti za osnivanje Hvarske nogometne lige. Liga nastaje početkom 1970-ih (kup otoka se igrao i nešto ranije). Liga se u početku sastojala od lige A i lige B. Liga A je bila prva liga i davala bi prvaka, a posljednji iz A lige ispao bi u B ligu, dok bi se prvak B lige kvalificirao u A ligu. Utakmice su se igrale samo ljeti. Krajem 1970-ih, A i B liga se spajaju u jednu, igra se dvokružnim sustavom, a prvenstvo od tada pa do danas traje od završetka jematve (berbe grožđa) do početka turističke sezone. Za vrijeme velikosrpske agresije na Hrvatsku (1991. – 1995.) liga nije igrana. Nakon rata je obnovljena te je iz godine u godinu sve kvalitetnija.

Liga je dugo vremena bila izolirana, u smislu da nitko nije ispadao (niti ulazio u nju), jer nije postojalo natjecanje nižeg ranga, niti se iz nje u više lige, jer su svi klubovi bili presiromašni za plaćati troškove putovanja (svako gostovanje im znači putovanje trajektom). Tako se u šali govorilo da je Hvarska nogometna liga kao NBA - nitko ne ulazi u nju, nitko ne ispada iz nje. Povremeno bi pobjednik Hvarske nogometne lige igrao u višim ligama, unutar Splitsko-dalmatinske županije. Zadnji takav primjer je NK Hvar koji od sezone 2009./10. opet igra u Hvarskoj ligi.

NK Poskok iz Pitava, koji je u FNL igrao od 2002. do 2009. i u tom razdoblju bio četiri puta prvak i jednom osvajač kupa, ugasio se 2009. godine.

Sudionici 
 Sezona 2021./22. 

 Hvar, Hvar
 Jadran, Stari Grad
 Jelsa, Jelsa
 Levanda, Velo Grablje, Hvar
 Mladost, Sućuraj
 Sloga, Dol, Stari Grad
 SOŠK, Svirče, Jelsa
 Varbonj, Vrbanj, Stari Grad
 Vatra, Poljica, Jelsa
 Vrisnik, Vrisnik, Jelsa

Bivši sudionici (-2022.):
 Brusje, Brusje, Hvar 
 Dalmatinac, Jelsa 
 Hvar II, Hvar 
 Jelsa II, Jelsa
 Južnjak, Sveta Nedjelja, Hvar 
 Poskok, Pitve, Jelsa
 Sloga, Zastražišće
 Primorac, Vrboska

Igrališta 
Utakmice se igraju na 5 nogometnih terena: 
 igralište Dolci u Starom Gradu
 igralište Emil Slavić - Lenko u Sućurju
 igralište Gorica u Vrbanju
 igralište Križna Luka u Hvaru
 igralište Pelinje u Jelsi.

Po sezonama 
(nepotpun popis) 

sezona 2006/07.
Igralo je 12 klubova po dvokružnom liga-sustavu.
Prvoplasirani "Poskok" iz Pitava je osvojio 57 bodova, "Južnjak" iz Svete Nedilje 50, "SOŠK" iz Svirača 39 itd.
Najbolji strijelac lige je bio Matko Karković iz dolske "Sloge" s 21 pogotkom, 18 su postigli Juraj Vujnović iz sućuranske "Mladosti" i Marino Ćelan iz "Poskoka".

sezona 2007/08.

Pregled plasmana u ligi 
Pregled plasmana u Hvarskoj ligi od njene obnove u sezoni 1996./97.

Prvaci otoka Hvara 

Kao liga se prvenstvo uz manje izuzetke počinje igrati 1970. godine 
 - u sezoni 2019./20. prvenstvo prekinuto nakon 14. kola zbog pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj

Unutrašnje poveznice 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska
 2. ŽNL Splitsko-dalmatinska
 Nogometni kup otoka Hvara
 Kup Nogometnog saveza Županije Splitsko-dalmatinske

Vanjske poveznice 
Nogometni savez Splitsko-dalmatinske županije, 3. ŽNL - Hvarska liga 
Stranica Hvarske nogometne lige
Nova TV Video: Nogometno nadmetanje na otočki način

Izvori 
 
 www.island-hvar.info/fnl/index.htm
 Drago Radoslavić: Jadran naše mladosti : povodom 72. obljetnice HNK "Jadrana" iz Staroga Grada i stoljeća nogometa na Hvaru, Stari Grad, 2008., 
 forzamorocco.bloger.index.hr, Hvarska nogometna liga!, objavljeno 9. listopada 2008., pristupljeno 21. svibnja 2017.
 nogomet.com - Hvarska nogometna liga, wayback arhiva